Ванесса Уильямс () ,— американская модель, актриса и певица

Студийные альбомы

Остальные альбомы 

A Peaked at No. 2 on the Billboard Top Kid Audio.
B Peaked at No. 1 on the Top Latin Albums.
C Peaked at No. 1 on the Billboard Tropical/Salsa .

Сборники

Прочие выступления

Синглы 

1 Peak at number 10 on Billboard Smooth Jazz Songs.

Примечания

Ссылки 

Уильямс, Ванесса
Уильямс, Ванесса
Ванесса Уильямс
Уильямс, Ванесса
Уильямс, Ванесса